Ла Курва дел Гвајабо има више значења:

 Ла Курва дел Гвајабо (Тонила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Курва дел Гвајабо (Халиско), насеље у савезној држави Најарит у Мексику